Il doppio del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Wayne Black e Sandon Stolle che hanno battuto in finale David Adams e John-Laffnie de Jager 4-6, 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (quarti di finale)
 Olivier Delaître /  Fabrice Santoro (primo turno)

 Donald Johnson /  Francisco Montana (primo turno)
 Piet Norval /  Kevin Ullyett (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 1999
ATP Tour 1999